«Каток» — детский рисованный мультипликационный фильм. Одно из наиболее талантливых и стилистически оригинальных произведений, относящихся к начальному периоду развития советской мультипликации.

Сюжет 
Мальчик в будёновке, через щёлочку подсматривающий за прекрасной фигуристкой, видит, как буржуйского вида толстяк грубо принуждает её кататься в паре. Перебравшись через высокий забор катка при помощи прохожего, мальчишка спешит на помощь и сбивает толстяка с ног. Во время начавшейся погони юный герой оказывается в рядах конькобежцев и первым приходит к финишу.

Съёмочная группа 
 Руководители: Н. Д. Бартрам, Ю. А. Желябужский
 Автор сценария: Николай Бартрам
 Режиссёр и оператор: Юрий Желябужский
 Работа художников мультипликаторов: Даниил Черкес, Иван Иванов-Вано

Технические данные 
 чёрно-белый (белые фигуры на чёрном фоне)
 немой

Оценки критиков 
Стала все заметнее и ярче проявлять себя детская мультипликация. В 20-е годы она представлена такими, например, талантливыми рисованными фильмами, как «Каток» Д. Черкеса и И. Иванова-Вано, «Тараканище» А. Иванова, «Самоедский мальчик» Н. Ходатаева, О. Ходатаевой, В. и 3. Брумберг. Эти картины несут на себе черты стилистической законченности и оригинальности. В «Катке» выразительно передано движение персонажей, нарисованных белой контурной линией на чёрном фоне.

 Неподражаемый и неустаревающий восьмиминутный фильм своим успехом обязан прежде всего сценарию Николая Бартрама, разработанному до деталей с учётом особенностей мультипликационной выразительности... Лёгкая, словно процарапанная по льду графика выполнена Иваном Ивановым-Вано и Даниилом Черкесом.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 Смотреть «Каток» онлайн

Рисованные мультфильмы СССР 1927 года
Немые мультфильмы СССР
Чёрно-белые мультфильмы СССР
Мультфильмы студии «Межрабпом-Русь»
Мультфильмы о спорте
Фильмы о спорте СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1920-х годов